Indianapolis 500 2008 je bila dvaindevetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 25. maja 2008.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka

2008 v športu
2008